Palacio de Canedo puede referirse a dos edificios:

  Palacio de Canedo, situado en el municipio de Arganza, provincia de León, España.

O con la grafía «Cañedo»:
 Palacio de Cañedo, situado en el concejo de Candamo, Asturias, España.